Поршé ():

 Порше () — немецкий род.
 Порше, Фердинанд (, 1875—1951) — немецкий автоконструктор.
 Порше, Фердинанд Александр (1935—2012) — конструктор автомобилей, внук Фердинанда Порше.
 Porsche Automobil Holding — немецкий автомобильный холдинг.
 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG — немецкий производитель спортивных автомобилей класса «люкс».
 Porsche Motorsport — немецкая автогоночная команда.
 Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG — немецкий производитель аксессуаров для владельцев автомобилей Porsche, дизайна потребительских и промышленных товаров, входящая в состав Porsche Automobil Holding SE.
 Porsche Design — немецкий производитель модной одежды и аксессуаров класса «люкс».
 Porsche Diesel Motorenbau — немецкий производитель сельскохозяйственной техники.
 Porsche Museum — выставочный комплекс в Штутгарте.
 Porsche Arena — комплекс сооружений для проведения спортивных соревнований в Штутгарте.
 Porsche Tennis Grand Prix — ежегодный международный женский теннисный турнир.